Xenopeltis är ett släkte av svampar. Xenopeltis (svamp) ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar

en:Xenopeltis